Home Nations Series — серия из четырёх снукерных рейтинговых турниров, проводящаяся с 2016 года.

История  
29 апреля 2015 года руководитель снукера Барри Хирн объявил, что четыре снукерных турнира  — English Open, Northern Ireland Open, Scottish Open и Welsh Open — будут объеденены в одну серию с названием Home Nations Series. Первые два турнира дебютировали в 2016 году.

Объявлено, что игрок, выигравший все четыре турнира Home Nations в одном сезоне, получит бонус в один миллион фунтов стерлингов, однако с тех пор лишь только Марку Селби и Джадду Трампу удавалось выиграть хотя бы два из четырех турниров Home Nations за один сезон. Кроме того, Трамп и Селби – рекордсмены по общему количеству титулов Home Nations Series — каждый из них выиграл по четыре турнира Home Nations Series в различных сезонах. Ронни О’Салливан в сезоне 2020/21 и Джон Хиггинс  в сезоне сезоне 2021/22 играли в финале трех из четырех турниров Home Nations, но не выиграли ни в одном из них.

Призовой фонд каждого из турнира в сезоне 2016/17 составил £366 000:
 победитель — £70 000,
 финалист — £30 000,
 полуфиналисты	— £20 000.

За наибольший брейк даётся £2 000, за максимальный — £10 000.

Кубки для победителей отдельных турниров названы в честь известных игроков в снукер соответствующих стран:
 English Open — в честь Стива Дэвиса — Davis-Trophy;
 Northern Ireland Open — в честь Алекса Хиггинса — Higgins-Trophy;
 Scottish Open — в честь Стивена Хендри — Hendry-Trophy;
 Welsh Open — в честь Рэя Риардона — Reardon-Trophy.

Победители

Примечания

Ссылки 
 HOME NATIONS SERIES 

Снукерные турниры